Томашевський — давнє слов'янське прізвище. Ймовірно, походить від імен Томило, Томислав, Тома (Хома, Фома). Жіноча форма — Томашевська.

Томашевський:
 Томашевський Августин (1759—1814) — церковний діяч, священик-василіянин, професор Віленського університету.
 Томашевський Андрій Михайлович (1894—1976) — радянський генерал-майор.
 Томашевський Андрій Степанович (1912—1943) — український націоналіст, член ОУН (1938—1943), очолював антинімецькі повстання на території Західної України.
 Томашевський Аполлінарій Іванович (1890—1926) — радянський льотчик-випробувач.
 Томашевський Борис Вікторович (1890—1957) — радянський літературознавець.
 Томашевський Борис Пінхасович (1868—1939) — американський актор, режисер, драматург і театральний діяч.
 Томашевський Валентин Миколайович — український учений у галузі імітаційного моделювання.
 Томашевський Вальдемар ( 1965) — політичний діяч Литви.
 Томашевський Василь Григорович — український архітектор, художник, скульптор в Канаді.
 Томашевський Володимир Володимирович (1968—2021) — український художник, графік, дизайнер-рекламіст, педагог, доктор педагогічних наук, член Національної спілки художників України.
 Томашевський Євген Юрійович ( 1987) — російський шахіст, гросмейстер.
 Томашевський Євгеній Ігорович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Томашевський Мартин — український архітектор кінця XVII століття.
 Томашевський Михайло Петрович (1880—1960) — оперний співак.
 Томашевський Сергій Петрович (1854—1919) — український лікар.
 Томашевський Тадеуш (1881—1950) — прем'єр-міністр уряду Польщі у вигнанні в 1949—1950 роках.
 Томашевський Тома (1884—1969) — видавець і журналіст.
 Томашевський Ян ( 1948) — польський футболіст.
 Томашевський Ярема Ілліч ( 1929) — доктор медичних наук, завідувач кафедри ендокринології, заслужений професор Львівського медичного університету.

Томашевська:
 Раїса Іванівна Томашевська («Дніпрова-Чайка», 1894-після 1957) — українська театральная акторка.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища
Білоруські прізвища